Il doppio  dello  Zucchetti Kos Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robin Haase e Rogier Wassen erano i detentori del titolo, ma Haase non ha partecipato.

Wassen ha fatto coppia con Jesse Huta Galung, ma ha perso nel 1º turno.

Julian Knowle e Michael Kohlmann hanno battuto in finale Colin Ebelthite e Adam Feeney 2–6, 7–5, [10–5].

Teste di serie

  Julian Knowle /  Michael Kohlmann (campioni)
  Dustin Brown /  Lovro Zovko (primo turno)

  Johan Brunström /  Andreas Siljeström (semifinali)
  Frank Moser /  Ken Skupski (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2011